Breccelle ima više značenja:
 Breccelle, Isernia
 Breccelle, Salerno